Angisorsuaq bezeichnet:
 Angisorsuaq (Insel, bei Kangeq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Angisorsuaq (Insel, bei Narsaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland